Popis predsjednika vlade Republike Sjeverne Makedonije

Predsjednik vlade (1945. – 1953.)

Predsjednik Izvršnog vijeća (1953. – 1991.)

Predsjednik Vlade Republike Sjeverne Makedonije (1991. – 2020.)

Vidi još 
 Predsjednici Makedonije

Makedonski predsjednici Vlada